A Noferhotep (nfr-ḥtp) ókori egyiptomi név, jelentése „tökéletes és elégedett”, vagy „tökéletesen elégedett”. A név Honszu isten egyik jelzője is volt. Híres viselői:

 I. Noferhotep, a XIII. dinasztia egyik legjelentősebb uralkodója
 II. Noferhotep, a XIII. dinasztia végének egyik uralkodója; talán azonos a dinasztia egy másik királyával, Merszehemré Ineddel
 III. Noferhotep, a XVI. dinasztia egyik uralkodója
 Noferhotep, írnok a XIII. dinasztia idején
 Noferhotep, a thébai TT6 sír tulajdonosa
 Noferhotep, előző unokája, a TT216 sír tulajdonosa
 Noferhotep, Ámon főírnoka, a TT49 sír tulajdonosa
 Noferhotep, Ámon-Ré papja, a TT50 sír tulajdonosa

Ókori egyiptomi nevek